Weiss-Medaille oder Weiß-Medaille steht für:
 Bernhard-Weiß-Medaille für Angehörige der Bundeswehr
 Weiss Medaille, eine Auszeichnung zu Ehren von Joseph Joshua Weiss